Ces toponymes sont souvent dérivés du mot gaulois erm, voir du latin eremus, à rapprocher du grec eremos, (souvent écrit dans les toponymes français ) qui désigne une zone déserte ou une terre inculte.

 Herm (île), île anglo-normande.
 Lherm, commune française de la Haute-Garonne
 Lherm, commune française du Lot

Voir aussi 

 • L'Herm, commune française de l'Ariège
 • Saint-Germain-l'Herm : commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme
 • Saint-Cernin-de-l'Herm : commune française, située dans le département de la Dordogne
 • Saint-Julien-de-l'Herms : commune française, située dans le département de l'Isère
 • Saint-Michel-en-l'Herm : commune française, située dans le département de la Vendée.
 •  : page d’homonymie.
 • La Borie de l'Herm : lieu-dit dans les Cévennes.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France